Парламентские выборы в Таджикистане — выборы в нижнюю палату Парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон), прошли 28 февраля 2010 года. Они стали четвертыми парламентскими выборами в истории независимого Таджикистана.

История 

 Выборы проводились по партийным спискам (22 места) и по одномандатным округам (41 место). Всего в выборах участвовало 8 партий.

 Народно-демократическая партия Таджикистана Президента Эмомали Рахмона одержала победу.

Результаты 
Явка избирателей составила 85,2 %.

По результатам голосования по партийным спискам голоса распределились так:
 Народно-демократическая партия Таджикистана — 71,69 % 
 Партия исламского возрождения Таджикистана — 7,74 % 
 Коммунистическая партия Таджикистана — 7,22 % 
 Партия экономических реформ Таджикистана — 5,1 % 
 Аграрная партия Таджикистана — 5,09 %
 Демократическая партия — 0,84 % (не преодолела барьер)
 Социал-Демократическая партия — 0,72 % (не преодолела барьер)
 Социалистическая партия Таджикистана — 0,47 % (не преодолела барьер)

Реакция 
  Миссия наблюдателей ОБСЕ сочла, что выборы «не соответствовали многим ключевым обязательствам ОБСЕ, содержащимся в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 г., и другим международным стандартам демократических выборов».

Примечания

Ссылки 

Выборы в Таджикистане
Таджикистан
Февраль 2010 года
События 28 февраля
2010 год в Таджикистане